Рэнди Браун (; родился 22 мая 1968 года, Чикаго, штат Иллинойс) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Хьюстонском университете и Университете штата Нью-Мексико, в 1991 году был выбран на драфте НБА под 31-м номером командой «Сакраменто Кингз». Позже выступал за команды «Чикаго Буллз», «Бостон Селтикс» и «Финикс Санз». Всего в НБА провёл 12 сезонов. В сезонах 1995/1996, 1996/1997 и 1997/1998 годов Браун становился чемпионом НБА в составе «Буллз». Всего за карьеру в НБА сыграл 655 игр, в которых набрал 3148 очков (в среднем 4,8 за игру), сделал 1173 подбора, 1420 передач, 722 перехвата и 156 блок-шотов.

Браун подписал контракт с командой «Чикаго Буллз» в 1995 году, когда в ней блистали Майкл Джордан, Скотти Пиппен и Деннис Родман, обеспечив «Быкам» ценную энергию и агрессивность со скамейки запасных. После победы в финале НБА 1996 года против «Сиэтл Суперсоникс» Рэнди стал первым игроком, упавшим на паркет вслед за Майклом Джорданом, чтобы отпраздновать победу. Любимец болельщиков, Браун был одним из немногих опытных игроков, кто остался в «Буллз» после локаута, состоявшегося перед началом сезона 1998/1999 годов. В отсутствии Джордана, Пиппена и Родмана он стал полноправным игроком стартовой пятёрки, набирая течение сезона в среднем за игру по 8,8 очка, 3,8 передачи и 3,4 подбора. Проведя ещё один год в «Чикаго», Браун немного поиграл  в «Бостон Селтикс» и «Финикс Санз», после чего завершил карьеру в НБА в 2003 году.

Последующая деятельность 
После завершения профессиональной карьеры игрока Браун работал помощником главного тренера в «Сакраменто Кингз». В 2009 году, после подачи документов о банкротстве, устроил аукцион, чтобы продать свои чемпионские перстни.

В июле 2009 года Браун устроился в «Буллз» на должность директора департамента по развитию игроков, а в следующем году был назначен специальным помощником генерального менеджера родной команды.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Хьюстон Кугарз» (баскетбол)
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Финикс Санз»
Родившиеся в Чикаго